Robert Morris peut désigner :

Toponyme 
 Robert Morris (1734-1806), signataire de la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique ;
 Robert Morris (1808-1855),  maire de New-York ;
 Robert Morris (1931-2018), artiste américain ;
 Robert Tappan Morris (1965-), informaticien américain, auteur du ver informatique Morris ;
 Robert Morris, mathématicien britannique.

Art 
 Robert Morris, une statue de Paul Wayland Bartlett.